Casenuove ima više značenja:
 Casenuove, Ancona
 Casenuove, Arezzo
 Casenuove, Firenze
 Casenuove, Lodi
 Casenuove, Piacenza
 Casenuove, Siena
 Casenuove, Torino